Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1960 se dispute du 9 au .

Jan Lehane remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary Carter Reitano et Margaret Smith.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Sydney

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1960
Sydney
Tennis en Australie en 1960
Novembre 1960